Roland Garros in 1975 bij de vrouwen werd voor de 68e keer gehouden. De Amerikaanse Chris Evert won het toernooi door in de finale de Tsjecho-Slowaakse Martina Navrátilová met 2-6, 6-2 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Chris Evert (winnares)
  Martina Navrátilová (finale)
  Olga Morozova (halve finale) Julie Heldman (eerste ronde)
 Helga Masthoff (tweede ronde) Gail Chanfreau (tweede ronde) Raquel Giscafré (kwartfinale) Janet Newberry (halve finale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1975